Андрюшинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Андрюшинское сельское поселение — входит в Куйтунский район Иркутской области
 Андрюшинское сельское поселение — входит в Нижнетавдинский район Тюменской области